Łupawa ist der Name für
 den polnischen Ort Łupawa (Potęgowo) in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Lupow, Kreis Stolp/Pommern)
 den polnischen Fluss Łupawa in Pommern, siehe Łupawa (Fluss)